SMS „Greif” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 3 okręty; pochodzi od mitycznego zwierzęcia – gryfa:
 SMS „Greif” – niemieckie awizo z końca XIX wieku i okresu I wojny światowej
 SMS „Greif” – austro-węgierski torpedowiec typu Kaiman z początku XX wieku i okresu I wojny światowej
 SMS „Greif” – niemiecki krążownik pomocniczy z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich